El acrónimo UMD puede referir a:

 Universal Media Disc, el formato de disco óptico desarrollado por Sony; o
 Universidad Minuto de Dios, de Colombia, fundada en 1990 con sede principal en Bogotá; o
 Unión Militar Democrática, la organización militar clandestina, fundada al final del franquismo en España.